Bink steht für:

 Bink (Videoformat)

Bink ist der Familienname folgender Personen:
 Dionys Bink (1886–1966), Bürgermeister von Schwandorf
 Jola Bink (* 1964), niederländische Judoka
 Karl Wilhelm Bink (1887–1953), niederdeutscher Schriftsteller